Carl Philipp von Wrede – (1767-1838) – generale tedesco
 Lone Wrede Scherfig (1959) – regista danese
 Ludwig Wrede (1894-1965) – pattinatore artistico su ghiaccio austriaco
 Theodor von Wrede (1888-1973) – militare tedesco
 William Wrede (1859-1906) – teologo luterano tedesco